Air Arabia () — арабская бюджетная авиакомпания со штаб-квартирой в городе Шарджа, работающая на рынке пассажирских перевозок из аэропортов Шарджи и Александрии, а также из четырёх аэропортов в Марокко, в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы и СНГ.

Авиакомпания является первым бюджетным авиаперевозчиком на Ближнем Востоке, осуществляя полёты в 89 городов мира. Air Arabia отличается от многих низкобюджетных перевозчиков тем, что она предлагает перелёты между пунктами назначения с пересадкой в базовом аэропорту Шарджи; также бесплатно предоставляется услуга перевозки багажа. Авиакомпания имеет свои дочерние подразделения — Air Arabia Egypt в Александрии, Египет и Air Arabia Maroc в Касабланке.

История 
Air Arabia объявила на пресс-конференции 9 сентября 2009 года, что они создадут новую авиакомпанию, которая будет базироваться в Египте, с группой Travco для развития туризма в Египте и расширения сети Air Arabia. Travco - крупнейшая туристическая компания Египта.

Руководство и подразделения

Штаб-квартира 
Штаб-квартира компании расположена на территории международного аэропорта Шарджи. Аэропорт находится в 15 километрах от центральной части Дубая.

Дочерние компании 
 Fly Yeti (2007—2008) — в 2007 году Air Arabia подписала соглашение о совместном предприятии с непальской авиакомпанией Yeti Airlines и открыла базу в столице Непала Катманду, Новый авиаперевозчик Fly Yeti предполагался для обеспечения доступных и удобных авиаперевозок для широкого спектра международных направлений в Азии и на Ближнем Востоке. На начальном этапе компания использовала 1 самолёт Boeing 737-800, выполняя полёты по 4 направлениям из Непала. В связи с неопределенной политической и экономической ситуацией в Непале и отсутствием поддержки со стороны местного правительства, деятельность Fly Yeti была приостановлена с начала 2008 года.
 Air Arabia Maroc (с 2009 года) — Air Arabia, совместно с другими инвесторами создала дочернюю авиакомпанию в крупнейшем городе Марокко, Касабланке. Air Arabia Maroc начала свою работу 6 мая 2009 года, позволив расширить сеть авиаперевозок Air Arabia в страны Африки и Европы. Флот Air Arabia Maroc в настоящее время состоит из четырёх самолетов и выполняет рейсы по 12 направлениям в 7 стран мира, преимущественно в Европу.
 Air Arabia Egypt (с 2010 года) — 9 сентября 2009 года Air Arabia объявила о создании в Египте совместное предприятия с туристической группой Travco, которая будет базироваться в аэропорту Александрии. Новая авиакомпания получила лицензию на операционную деятельность 22 мая 2010, и выполнила первый рейс 1 июня 2010 года. Флот в Египте в настоящее время состоит из трех самолетов, выполняются регулярные рейсы по 10 направлениям в 7 странах мира.
 Air Arabia Jordan  — 7 июня 2010 года Air Arabia объявила, что заключён контракт с группой Tantash о создании компании Air Arabia Jordan, которая будет базироваться в Аммане, Иордания. Планировалось, что дочерняя авиакомпания будет выполнять рейсы из международного аэропорта Аммана в страны Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. 14 июня 2011 года Air Arabia объявила о переносе планов по созданию хаба в Иордании в связи с нестабильной политической обстановкой в стране и региональным ростом цен на топливо. Но позже авиакомпания всё-таки начала деятельность в мае 2015 года.

Маршрутная сеть 
По состоянию на август 2012 года маршрутная сеть авиакомпании Air Arabia состоит из следующих пунктов назначения:

Флот 
По состоянию на август  2016 года, флот Air Arabia состоит из 38 самолётов Airbus A320 со средним возрастом в 2,8 года. Все самолёты имеют одноклассную компоновку на 162 (168) кресел (экономкласса).Самолёты оборудованы индивидуальной системой развлечений, которая предоставляется за дополнительную плату.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании

Авиакомпании ОАЭ
Государственные авиакомпании
Бюджетные авиакомпании
Шарджа